Hunter Doohan – attore statunitense
 Jack Doohan – pilota automobilistico australiano
 James Doohan – attore e glottoteta canadese
 Michael Doohan – pilota motociclistico australiano
 Peter Doohan – tennista australiano
 Ross Doohan – calciatore scozzese